Az ígéret földje a Vakáción a Mézga család című magyar rajzfilmsorozat 2. része, amelyet a Magyar Televízió mutatott be 1980-ban. A cselekmény szerint Mézgáék Márissal munkát keresnek, hogy megkeressék a repülőjegyeik árát, majd miután egyik állás sem válik be, visszamennek a kikötőbe, Sydney-be. Innen aznap éjjel elindulnak Amerikába Hufnágel Pistihez egy óceánjáróval, de végül a Déli-sarkon kötnek ki.

Cselekmény 

Mézgáék a kikötőben található csövekben ébrednek – éhesen. Aladár Géza golfütőit tenné pénzzé, de ő nem hagyja. Miközben erről vitatkoznak, megjelenik Máris, aki szállodában töltötte az éjszakát, és közli, Mézgáéknak munkát kell vállalniuk, hogy megkeressék neki a repülőjegye árát (hiszen ő nem tehet arról, hogy hamis csekkeket küldött Pisti).

Először cápavészjelzőként próbálkoznak, mert Máris szerint az olyan munka, amihez nem kell nyelvtudás. Azonban utólag kiderül, hogy ez a munka itt csak hobbi, tehát önkéntes szolgálat, nem jár érte fizetés – Máris szabadkozik, hogy ez nem volt benne a hirdetésben. Ezért Mézgáék kénytelenek új állást találni. Máris most egy olyan álláshirdetésre hívja fel a figyelmüket, amelyben egy „Cemetery” nevű cég öltöztetőket keres. Amikor kiderül, hogy egy temetkezési vállalatnál kellene dolgozniuk, szerencsére felbukkan egy „Steve Huffnagel” feliratú teherautó, ami birkákat szállít, és aminek a sofőrje beleegyezik, hogy elviszi Mézgáékat a Huffnagel farmra. Itt kiderül, hogy ez a bizonyos Steve Huffnagel nem Paula régi szerelme, és Géza angoltudásának hiánya miatt nem veszi fel őket birkapásztornak sem (ugyanis megsérti a farmert, amikor azt mondja – szándéka szerint magyarul, Aladár egyik legújabb találmányára utalva –, hogy „juhsíp”, ami a csak angolul értő farmer értelmezésében viszont „maga birka” (you sheep).

Ezt követően visszamennek a kikötőbe, ahonnan hajóval szeretnének eljutni Amerikába Hufnágelhez, mert üzenetet kapnak tőle Szamektől (korábbi üzlettársától), hogy Floridában várja őket. Aladár javaslatára poggyászukat pénzzé teszik és a kikötőben található gyapjúbálákban elrejtőzve próbálnak feljutni egy teherhajóra potyautasként. Először a bálarakomány első felébe akarnak bújni, de Máris figyelmezteti őket, hogy a szállítmány eleje a hajófenék legmélyére kerül majd, a többi teher pedig mind rá, így Mézgáéknak az utolsó bálákba kell bújniuk. Amikor a hajó kiköt, rájönnek, hogy a rakománynak azt a felét, amelyikben ők utaztak, Florida helyett a Déli-sarkra szállították, ugyanis pingvinek között találják magukat. Géza Márist okolja a történtekért, Paula imája pedig így szól az epizód végén: "Én Istenem, jó Istenem, hozd el Pistit a tengeren!"

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József, Ternovszky Béla
 Írta: Romhányi József
 Dramaturg: Lehel Judit
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Zenei rendező: Pethő Zsolt
 Operatőr: Varga György
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Hangasszisztens: Zsebényi Béla
 Vágó: Hap Magda
 Vágóasszisztens: Halla Erzsébet
 Tervezte: Uzsák János, Tóth Sarolta
 Háttér: Csík Márta
 Rajzolták: Danyi Gabriella, Békési Sándor, Kuzma Gabriella, Schibik József
 Színes technika: Kun Irén
 Felvételvezető: Kő Edit
 Gyártásvezető: Marsovszky Emőke
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió.

Szereplők 
 Mézga Géza: Harkányi Endre
 Mézgáné Rezovits Paula: Győri Ilona
 Mézga Kriszta: Földessy Margit
 Mézga Aladár: Geszti Péter
 Dr. Máris (Ottokár): Bárdy György
 Mesélő: Gálvölgyi János
 Szamek: Alfonzó
 Cápának öltözött magyar apuka: Bujtor István
 Steve Huffnagel, féllábú ausztrál juhfarm tulajdonos: Inke László

Jegyzetek

Források 

Mézga család (3. évad)